Chordodes cameranonis är en tagelmaskart som beskrevs av Montgomery 1900. Chordodes cameranonis ingår i släktet Chordodes och familjen Chordodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tagelmaskar
cameranonis